Bo Hellman kan syfta på:

* Bo Hellman (1912–1991), museiman
 Bo Hellman (född 1930), läkare